La Nuit des vampires est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé 
Ric est invité à Chapman Castle en Angleterre pour la Nuit de Walpurgis. Un siècle plus tôt, un homme, Derek Devill, accusé de vampirisme, est abattu devant le château mais son corps disparaît. Un peu plus tard, Carter Chapman, auteur de romans policiers, est attaqué par un loup qu'il blesse en lui enfonçant un poignard. On retrouve peu après le corps de Devill transpercé du même poignard.

Lord Austin Chapman pense que des événements surnaturels vont avoir lieu, 100 ans après cette histoire. Il a rassemblé pour la nuit plusieurs personnalités du paranormal. Parmi elles, son cousin Alistair Devill, le descendant de Derek, acteur qui joue le rôle de Dracula.

La nuit est agitée : un être pénètre dans la chambre de Ric par la cheminée et repart de même en y disparaissant, Alistair erre dans la nuit et fait exploser un miroir derrière lequel on découvre un vieux manuscrit relatant des faits remontant 200 ans plus tôt, avec les ancêtres des mêmes protagonistes, Ric découvre un passage secret et se fait attaquer par un mannequin de cire. Plusieurs autres agressions et événements mystérieux se passent. Alistair prétend avoir été empoisonné. Lors de la nuit suivante, Ruth, une invitée, disparaît. On sort à sa recherche dans la nuit et l'orage et on trouve un homme déguisé que Lord Austin tue. C'est Alistair. Ric veut partir prévenir la police mais a un accident. Tous les véhicules ont été sabotés et on doit attendre le matin. Mais pendant la nuit, Ric surprend une sorte de messe noire autour du cadavre d'Alistair : Ric démasque Lord Austin ainsi que le régisseur Peter Bruce qui avaient mis en scène cette histoire en s'aidant de la légende, pour s'approprier la fortune d'Alistair.

Personnages 
 Ric Hochet
 Lord Austin Chapman : propriétaire de Chapman Castle et petit-fils de Carter, créateur du détective Walter Pergam
 Alistair Devill : acteur de théâtre et cousin du précédent

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1982
Vampire dans la bande dessinée